Sugarloaf ou Sugar Loaf (littéralement « Pain de Sucre ») peut désigner :
 plusieurs sommets (Sugarloaf Mountain) ou rochers parmi lesquels :
 Sugar Loaf Mountain (Arkansas),
 Sugarloaf Mountain (Californie),
 Sugarloaf Mountain (Floride),
 Sugarloaf Mountain (Kentucky),
 Sugarloaf Mountain (Maine) et sa station de ski,
 Sugarloaf Mountain (Maryland),
 Sugarloaf Mountain (Massachusetts),
 Sugarloaf Mountain (Michigan),
 Sugarloaf Mountain (Minnesota),
 Sugarloaf Mountain (État de New York)
 le mont Sugarloaf (Québec) en Estrie
 le Sugarloaf (Nouveau-Brunswick) ou Pain de Sucre,
 le mont Sugarloaf (Australie),
 le Great Sugar Loaf (Irlande),
 le Little Sugar Loaf (Irlande),
 le Sugarloaf (Wicklow) (Irlande),
 le Sugarloaf (Cork) (Irlande),
 Sugarloaf Hill (Irlande),
 Sugar Loaf Mountain (Pays-de-Galles)
 le Sugar Loaf (Île Mackinac) ;
 l'île de Sugarloaf Key ;
 la zone non-incorporée de Sugarloaf (Californie) ;
 le hameau de Sugar Loaf (État de New York) ;
 le groupe de musique Sugarloaf.

Voir aussi